Naselja u BiH:
 Poda (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Poda (Gacko, BiH), naselje u općini Gackom
 Poda (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanici

Naselja u Crnoj Gori:
 Poda (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelom Polju
 Poda (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinju

pt:Poda